Les chapelains hospitaliers regroupent deux types de chapelain :
 le Chapelain conventuel est un prêtre admis dans l'Ordre ayant reçu les ordres mineurs 
 le Chapelain d'obédience est un prêtre séculier qui se voyait confier la desserte des cures des commanderies hospitalières

Organisation de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem